

Patronyme 

 Eduardo Anguita (1914-1992), poète chilien ;
 Eleuterio Anguita (1969-), coureur cycliste espagnol ;
 Julio Anguita (1941-2020), homme politique espagnol ;
 Manuel Anguita (1991-), coureur de fond espagnol.

Toponyme 

 Anguita, commune de Castille-La Manche en Espagne.

Divers 
 (9560) Anguita, un astéroïde.

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme hispanique